Падеж:

 Падеж — грамматическая категория.
 Падёж — широкомасштабное распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на определённой территории.